Emmapolder (Groningen)
 Emmapolder (Zeeland)
 Koningin Emmapolder